IBV steht für:
 Infectious bronchitis virus, Synonym für den Avian coronavirus, Genus Gammacoronavirus, Unterfamilie Orthocoronavirinae
 Interessenbekundungsverfahren, Kontrollverfahren im deutschen Haushaltsrecht
 Internationale Bibelforscher-Vereinigung, im 19. Jahrhundert entstandene christliche Glaubensbewegung, siehe Bibelforscherbewegung

ÍBV steht für:
 Íþróttabandalag Vestmannaeyja, isländischer Sportverein

Abkürzung